Никифоровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Никифоровская волость (Вельский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Никифоровская волость (Тетюшский уезд) — в составе Казанской губернии
 Никифоровская волость (Устюженский уезд) — в составе Новгородской губернии